Die St. Petersburg Open 2015 waren ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 27. September 2015 in Sankt Petersburg stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2015 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Metz die Moselle Open gespielt, die genau wie die St. Petersburg Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger waren im Einzel Ernests Gulbis sowie im Doppel das Duo David Marrero und Fernando Verdasco.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.030.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.091.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die St. Petersburg Open 2015 fand am 19. und 20. September 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den St. Petersburg Open 2015 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 42 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 48 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation  auf der ATP Homepage (PDF; 41 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Sankt Petersburg